Беловские источники — минеральные горячие источники в южной части полуострова Камчатка. Находятся на территории Мильковского района Камчатского края России.

Воды терм являются ядовитыми для человека.

Расположены в среднем течении реки Белой. Состоят из трёх групп. Общий дебит всех источников — 5 л/с.

Состав воды Беловских источников гидрокарбонатно-хлоридный натриевый с содержанием кремнекислоты до 180 мг/л. Для вод этих источников характерно самое высокое содержание (для камчатских термальных вод) мышьяка (выше 12 мг/л), а также метаборной кислоты (до 500 мг/л). Минерализация воды 4,54 — 5 г/л. В воде значительно содержание марганца, фосфора, железа, сурьмы, ртути.

Близ Беловских источников находятся Тумрокские горячие источники.

Примечания 

Источники Камчатского края
Минеральные источники
Гидротермальные источники
Водные объекты Мильковского района